Kong Christian stod ved højen mast (en danés: El rey Cristián estaba al lado del palo mayor), a veces abreviado como Kong Christian o Kong Kristian (en danés: Rey Cristián), o simplemente llamado Kongesang (en danés: Himno Real) es el himno real de Dinamarca. Adoptado en 1780, es uno de los más antiguos del mundo. Lo compuso Ditlev Ludvig Rogert.

Si bien Der er et yndigt land es el himno nacional danés, cuando está presente algún miembro de la familia real suele interpretarse el Kong Kristian, y únicamente en ese caso. Normalmente sólo se canta o ejecuta la primera estrofa. También es costumbre cantarlo al comienzo de cada año, justo después de medianoche.

La letra aparece por primera vez en el drama histórico El Pescador de Johannes Ewald (1778), y trata de los heroicos marinos daneses durante las guerras contra Suecia en los siglos XVII y XVIII.

Letra en danés y traducción al español

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 archivo MP3

Símbolos de Dinamarca
Cultura de Dinamarca
Dinamarca
Música de Dinamarca
Himnos en danés
Composiciones en si bemol mayor